Arrondissement de Furnes est un ancien arrondissement français du département de la Lys.
Arrondissement administratif de Furnes est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de  Frandre-Occidentale).